

Patronyme
 Jean Croiset (1656-1738), dit le père Croiset, jésuite et théologien français, auteur de l'Année chrétienne.
 Arnold Croiset (1753-1826), général hollandais au service de l’Empire.
 Maurice Croiset (1846-1935), helléniste français, administrateur du Collège de France.
 Max Croiset (1912-1993), acteur et écrivain néerlandais.
 Hans Croiset (1935-), acteur et écrivain néerlandais.
 Jules Croiset (1937-), acteur néerlandais.
 Vincent Croiset (1972-), acteur néerlandais.
 Niels Croiset (1974-), acteur néerlandais.

Homonymie de patronyme